Ел Себадеро има више значења:

 Ел Себадеро (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Себадеро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Себадеро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику